„Форд Фокус“ (Ford Focus) е модел средни автомобили (сегмент C) на американската компания „Форд“, произвеждан в четири последователни поколения от 1998 година.

„Фокус“ наследява произвеждания от 1968 година „Форд Ескорт“. Проектиран главно от британския и германския клон на компанията, моделът е част от концепцията на изпълнителния директор на „Форд“ Аликзандър Тротман за създаване на модели с универсално приложение, които да се продават на пазарите в целия свят.

Първото поколение на „Форд Фокус“ става европейски автомобил на годината за 1999 година.

Бележки 

Фокус
Средни автомобили